Borkowski ist der Familienname folgender Personen:

 Bogusław Borkowski (1922–1979), polnischer Chemiker
 Carl von Borkowski (1829–1905), österreichischer Baumeister und Architekt
 Carsten Borkowski (* 1965), deutscher Komponist
 Dennis Borkowski (* 2002), deutscher Fußballspieler
 Dieter Borkowski (1928–2000), deutscher Schriftsteller, Journalist und Historiker
 Frank Borkowski (* 1969), deutscher Judoka
 Horst Borkowski (1921–2012), deutscher Baptistenpastor
 Ingo Borkowski (* 1971), deutscher Segler
 Jerzy Borkowski (* 1957), polnischer Politiker
 Leszek Borkowski (* 1952), polnischer Boxer
 Leszek Dunin-Borkowski (1811–1896), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Marian Borkowski (* 1934), polnischer Komponist, Pianist, Musikwissenschaftler und -pädagoge
 Mateusz Borkowski (* 1997), polnischer Leichtathlet
 Mieczysław Borkowski (1833–1906), Abgeordneter zum galizischen Landtag
 Paweł Borkowski (* 1959), polnischer Ruderer
 Rasmus Borkowski (* 1980), deutscher Musicaldarsteller
 Stanislaus von Dunin-Borkowski (1864–1934), österreichischer Pädagoge, Kirchen-, Religions- und Philosophiehistoriker

Siehe auch:

 Borkowsky